Пого́дные реко́рды — экстремальные метеорологические показатели, которые были официально зарегистрированы на поверхности Земли.

Температура приземного воздуха

Самая высокая температура 
Абсолютный максимум температуры — максимальная температура воздуха, зарегистрированная в данной точке, стране или на Земле в целом за всю историю метеорологических наблюдений.

Абсолютный рекорд для Земли составляет +56,7 °C (Долина Смерти, США). До 13 сентября 2012 года считалось, что рекордная для планеты температура (+58,2 °C) была зафиксирована 13 сентября 1922 года в населённом пункте Эль-Азизия (Ливийская пустыня), однако через 90 лет после регистрации Всемирная метеорологическая организация, выполнив тщательный анализ записей, заявила, что измерения температуры были выполнены с ошибкой.

По странам 
Для США абсолютный максимум температуры воздуха составляет +56,7 °С, он зафиксирован в Фернес-Крике 10 июля 1913 года. Этот рекорд также является абсолютным максимумом температуры для всего земного шара.

Для Канады абсолютный максимум температуры воздуха составляет +49,6 °С, он зафиксирован в Литтоне 29 июня 2021 года

Для Индонезии абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37,4 °С, он зафиксирован в Джакарте в июне.

Для Бразилии абсолютный максимум температуры воздуха составляет +44,8 °C, он был зафиксирован в муниципалитете Нова-Маринга (Мату-Гросу) 4 и 5 ноября 2020 года.

Для России абсолютный максимум температуры воздуха составляет +45,4 °C, он зафиксирован на метеостанции Утта (Калмыкия) 12 июля 2010 года.

Самая низкая температура

Температура поверхности Земли 
По данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли, абсолютный минимум −93,2 °C был зафиксирован в Антарктиде в точке с координатами  и высотой около 3900 м над уровнем моря 10 августа 2010 г., а абсолютный максимум +70,7 °C — в 2005 году в солончаковой пустыне Деште-Лут на юго-востоке Ирана
.

Осадки

Дожди 
 Самый сильный дождь был зарегистрирован 27 ноября 1970 года в Гваделупе — 3,8 см/мин.
 Больше всего дождей за год прошло в Колумбии — уровень осадков составил 13,3 м.
 Наибольшее количество осадков за год (но не в один календарный год) на Земле выпало в период 1860—1861 гг. в Черрапунджи (Индия) — 26,46 м.

Снег 
 Самая большая снежинка составила 38 см в диаметре.
 Рекордный по количеству выпавшего снега снегопад зафиксирован 13—19 февраля 1959 г. на горе Шаста (Калифорния, США), тогда выпало 4,8 м снега.
 Самый обильный однодневный снегопад был отмечен в Силвер-Лейке (Калифорния, США) 14—15 апреля 1921 г., когда за сутки выпало 1,93 м снега.
 С 19 февраля 1971 по 18 февраля 1972 года в местечке Парадайс на горе Рейнир (штат Вашингтон, США) выпало 31,1 м снега.

Град 

 Тяжёлый град (весом в 1 кг) наблюдали жители Бангладеш 14 апреля 1986 года.
 Самым большим считается град, выпавший 22 июня 2003 года в Небраске, — 17,8 см в диаметре и 47,8 см по периметру.
 30 мая 1879 года в штате Канзас в США во время прохождения смерча образовались градины до 38 см в диаметре. Во время их падения на землю образовались лунки размером 17×20 см.
 В апреле 1981 года в провинции Гуандун, Китай, наблюдались градины весом 7 кг. В результате 5 человек погибло и было разрушено около 10 500 зданий.
 В 1894 году в Бовине (США) упала градина, внутри которой находилась черепаха длиной 20 см.
 В некоторых районах Кении в среднем в году бывает 132 дня с градом.

Тропические циклоны 
Тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы. Тропический циклон появляется в зонах соприкосновения тёплых и холодных воздушных масс (атмосферных фронтах).

Циклоны 

Вихри с низким давлением в центре.

Антициклоны 

Вихри с высоким давлением в центре.

Атмосферное давление 
 Наибольшее атмосферное давление у земной поверхности, приведённое к уровню моря было зарегистрировано 19 декабря 2001 года на территории Хубсугульского аймака в Монголии и составило 108,56 кПа (814,27 мм рт. ст.). Предыдущий рекорд 1083,3 миллибара (812,8 мм рт. ст.) был зарегистрирован 31 декабря 1968 года на гидрометеостанции Агата в Эвенкии.

 Наименьшее давление у земной поверхности, приведённое к уровню моря, составило 85 кПа (637,55 мм рт. ст.). Оно было зарегистрировано в центре торнадо F-4 24 июня 2003 года.

Разные рекорды 
 Самое резкое похолодание — в Браунинге (штат Монтана, США) ночью 23—24 января 1916 г. температура упала с +6,7 до −48,8 °C.
 Самое резкое потепление — в Спирфише (штат Южная Дакота, США) за 2 минуты с 7:30 до 7:32 22 января 1943 г. температура поднялась с −20 до +7,2 °C.
 Самый ровный климат наблюдается в местечке Гарапан на острове Сайпан, Марианские острова. В период наблюдений 1927—1935 годов включительно самая низкая температура здесь была зарегистрирована 30 января 1934 г. (+19,6 °C), а самая высокая — 9 сентября 1931 г. (+31,4 °C).
 Самый ровный климат на протяжении длительного времени наблюдался с 1911 по 1966 гг. на острове Фернанду-ди-Норонья у побережья Бразилии. Самая низкая температура была зарегистрирована 17 ноября 1913 года (+18,6 °C), а самая высокая — 2 марта 1965 г. (+32 °C).
 Самая высокая температура во время дождя +46,1 °C наблюдалась 13 августа 2012 года в Нидлс, Калифорния.

Примечания

Ссылки 
 Weather Extremes Around the World. // Army Research and Development, February 1961, v. 2, no. 2, p. 13. (статья c географической картой  экстремальных в погодно-климатическом плане мест планеты)
 National Climate Extremes Committee  
 Global Weather & Climate Extremes  (Arizona State University)
 Weather and Climate Extremes from US Army Corps of Engineers  

Аномальная погода
Метеорология
Рекорды
Ветер
Экстремальные точки Земли